Siilinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siilinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Siilinsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar